Крис Анкер Сёренсен (; 5 сентября 1984 — 18 сентября 2021) — датский профессиональный шоссейный велогонщик, выступавший с 2016 года за команду .

Карьера 
В августе 2005 года Сёренсен в качестве стажёра присоединился к датской команде  и сразу же смог выиграть этап на норвежской недельной гонке Ringerike GP. Несмотря на это, следующий сезон он провёл в фарм-клубе основной команды — Team Designa Køkken и лишь в 2007 году стал полноправным членом команды . Сразу же Крис Анкер показал себя неплохим горняком, став вице-чемпионом горного зачёта Тура Романдии, а на Вуэльте заняв 19-е место.

Летом 2008 года Крис добыл первую победу в гонке мирового тура, выиграв горный этап на Критериуме ду Дофине. Чуть позднее датчанин принимал участие в пекинской Олимпиаде, заняв 11-е место в групповой гонке и 18-е в гонке с раздельным стартом.

В сезоне 2009 Сёренсен стал вице-чемпионом Дании в групповой гонке и впервые принял участие в Тур де Франс, который он завершил 33-м. В завершении сезона датчанин добыл победу на осенней однодневке Кубок Японии. Следующий сезон не был для Криса особо успешным, но он смог одержать одну из главных побед в своей карьере, первенствовав на восьмом этапе Джиро, завершавшимся подъёмом Монте Терминилло.

В 2011 году Сёренсен наконец-то смог выиграть горный зачёт на гонке Мирового Тура, став лучшим горовосходителем на Туре Романдии. Год спустя он добился аналогичного успеха на Вуэльте Каталонии и подошёл к Тур де Франс в качестве одного из фаворитов горной классификации. До последних этапов датчанин был одним из лидеров гороховой классификации и на равных бился с лидером Томасом Фёклером. Но на 17-м этапе, когда датчанин вновь был в горном отрыве, в переднее колесо его велосипеда попала газета. Сёренсен пытался вытащить её на ходу, но его пальцы попали между спиц и были серьезно повреждены. Несмотря на это повреждение и обильное кровотечение Крис завершил и этап, и Тур в целом, правда, бороться за гороховую майку он не смог, став третьим в этой номинации. Учитывая постоянную активность датчанина и его мужество, жюри приняло решение наградить его по результатам Тура красным номером самого агрессивного гонщика.

В сентябре 2015 года было сообщено, что он покинет  и продолжил свою карьеру в проконтинентальной команде .

Погиб 18 сентября 2021 года в ДТП. Инцидент произошел в Бельгии, где Соренсен должен был работать в качестве эксперта для датского телеканала TV2 Sport на чемпионате мира по шоссейным гонкам.

Достижения

Выступления на супер-многодневках

Личная жизнь 
Спутница жизни Криса Анкера Сёренсена — Мишель. 4 августа 2011 года у пары родилась дочь Лаэрке.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на cqranking.com

Велогонщики Дании
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Велогонщики, погибшие во время соревнований и тренировок